Косьцелец () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольский повят, Великопольское воеводство. Население — 6654 человека (на 2006 год).

Соседние гмины 
 Гмина Брудзев
 Гмина Домбе
 Гмина Коло
 Коло
 Гмина Крамск
 Гмина Кшимув
 Гмина Владыславув

Ссылки 

Гмины Великопольского воеводства